Ванкань () — вьетнамский топоним:
 Ванкань — уезд в провинции Биньдинь.
 Ванкань — город в уезде Ванкань, провинция Биньдинь.